Киріє́нко — українське прізвище. За однією з версій, утворене від Кирій — зменшувальної форми імені Кирило, за другою, від тюркського імені Кірей (варіанту імені «Гірей»).

Відомі носії:

 Кирієнко Григорій Анатолійович — російський фехтувальник, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Кирієнко Зінаїда Михайлівна — російська акторка, Народна артистка Росії, нагороджена Державною премією СРСР.
 Кирієнко Сергій Владиленович — російський державний і політичний діяч, перший заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.
 Кирієнко Сергій Георгійович — український футболіст, воротар.
 Кириєнко Юрій Володимирович (1982—2014) — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кірієнко

Українські прізвища